Ģirts Ankipāns (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel letton de hockey sur glace.

Carrière 
Il porta en carrière les couleurs du HK Essamika Ogre et du Juniors Riga du Championnat de Lettonie de hockey sur glace, du Lillehammer IK du Championnat de Norvège de hockey sur glace, du Braunlage/Harz, du EHC Neuwied, du ETC Timmendorfer Strand, du EV Füssen et du EV Landshut en Allemagne  et du HK Riga 2000 de Lettonie. En juin  2006, il signa en juin avec le Dinamo Minsk du Championnat de Biélorussie de hockey sur glace. Il rejoint en 2008 le Dinamo Riga de la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale
Il représente l'Équipe de Lettonie de hockey sur glace. Il a pris part à deux championnats du monde, en plus d'avoir représenté son pays aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992|| HK Cesis Vendenieki|| Latvijas čempionāts|| 12|| 3|| 3|| 6|| 4|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| HK Essamika Ogre|| Latvijas čempionāts|| 22|| 43|| 35|| 78|| 67|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| HK Essamika Ogre|| Latvijas čempionāts|| 21|| 20|| 22|| 42|| 69|| 3|| 3|| 1|| 4|| 12
|-
| 1994-1995|| HK Essamika Ogre|| Latvijas čempionāts|| 24|| 17|| 22|| 39|| 46|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| HK Essamika Ogre|| Latvijas čempionāts|| 24|| 17|| 22|| 39|| 46|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| HK Essamika Ogre|| Latvijas čempionāts|| 29|| 19|| 14|| 33|| 64|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Juniors Riga|| Latvijas čempionāts|| 19|| 34|| 34|| 68|| 8|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Juniors Riga|| EEHL|| 32|| 21|| 18|| 39|| 48|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Juniors Riga|| EEHL|| 4|| 2|| 2|| 4|| 4|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Lillehammer IK|| Eliteserien|| 6|| 2|| 4|| 6|| 4|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Braunlage EHC|| 1. Liga Nord|| 36|| 24|| 32|| 56|| 63|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Braunlage EHC|| 1. Bundesliga|| 29|| 4|| 15|| 19|| 26|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Neuwied EHC|| 1. Bundesliga|| 24|| 10|| 18|| 28|| 38|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Timmendorf Strand EC|| Oberliga|| 50|| 51|| 90|| 141|| 94|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Timmendorf Strand EC|| Oberliga|| 10|| 13|| 7|| 20|| 12|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| EV Füssen || Oberliga|| 44|| 30|| 50|| 80|| 32|| 4|| 4|| 6|| 10|| 4
|-
| 2001-2002|| HK Riga 2000|| EEHL|| 8|| 4|| 7|| 11|| 24|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| EV Landshut|| 2. Bundesliga|| 40|| 15|| 25|| 40|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HK Riga 2000|| Latvijas čempionāts|| 16|| 13|| 16|| 29|| 34|| 5|| 5|| 7|| 12|| 6
|-
| 2003-2004|| HK Riga 2000|| EEHL|| 25|| 3|| 10|| 13|| 18|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| HK Riga 2000|| Latvijas čempionāts|| 5|| 2|| 3|| 5|| 4|| 11|| 7|| 14|| 21|| 6
|-
| 2004-2005|| HK Riga 2000|| Extraliga|| 42|| 13|| 25|| 38|| 46|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2005-2006|| HK Riga 2000|| Latvijas čempionāts|| || 2|| 4|| 6|| 6|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HK Riga 2000|| Extraliga|| 47|| 10|| 35|| 45|| 44|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HK Riga 2000|| Latvijas čempionāts|| 26|| 17|| 30|| 47|| 12|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HK Dinamo Minsk|| Extraliga|| 24|| 3|| 3|| 6|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| HK Riga 2000|| Latvijas čempionāts|| 36|| 15|| 31|| 46|| 12|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Dinamo Riga|| KHL|| 51|| 7|| 7|| 14|| 18|| 3|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2008-2009|| HK Riga 2000|| Extraliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Dinamo Riga|| KHL|| 52|| 8|| 15|| 23|| 30|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2010-2011|| Dinamo Riga || KHL || 50|| 6|| 14|| 20|| 36|| 11|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2011-2012|| Dinamo Riga || KHL || 31|| 6|| 6|| 12|| 14|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| Dinamo Riga || KHL || 18|| 1|| 0|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HK Liepājas Metalurgs|| Extraliga|| 13|| 0|| 8|| 8|| 8|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en novembre 1975
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du EV Landshut
Joueur du HK Riga 2000
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du HK Liepājas Metalurgs
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EV Füssen
Joueur du EHC Neuwied